Zur Goldenen Krone steht für:

 Gasthaus Zur Goldenen Krone (Darmstadt), Hessen
 Gasthof „Zur Goldenen Krone“ (Grombach), Baden-Württemberg
 Zur goldenen Krone (Magdeburg), Magdeburg, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Die Wirtin zur Goldenen Krone, österreichischer Film von Theo Lingen (1955)